Kondás Kristóf (Debrecen, 1994. június 30. –) magyar labdarúgó, a DVSC II középpályása. Édesapja Kondás Elemér labdarúgó, edző.

Források 
Kondás Kristóf adatlapjaa  transfermarkt.com oldalon 

1994-ben született személyek
Debreceniek
Magyar labdarúgók
A DVSC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek